Александра Андреевна Бучнева (1920 год, Нижний Гумбет, Оренбургская губерния — февраль 1998 года, Октябрьское, Оренбургская область, Россия) — Герой Социалистического Труда, оператор машинного доения коров колхоза имени Кирова Оренбургской области.

Биография 
Александра Андреевна родилась в 1920 году в селе Нижний Гумбет (ныне Октябрьский район, Оренбургской области) в семье крестьянина.

После окончания семи классов школы начала свою трудовую деятельность в колхозе с 14 лет разнорабочей.
В начале Великой Отечественной войны, в 1941 году окончила курсы и получила профессию тракториста, возглавила женскую тракторную бригаду.

В 1946 году семья переехала в село Октябрьское и с 1946 года Александра Андреевна работала дояркой в колхозе имени Кирова Октябрьского района Чкаловской области. Производственные показатели Александры Андреевны имели положительную динамику: в 1968 году надои на одну корову составляли 2935 килограмм, это на 535 килограмм больше плана. В 1969 году ей удалось улучшить свой результат ещё на 700 килограмм, а уже в 1970 году её показатели эффективности опережали среднеколхозные на 1230 килограмм. И стала первой в Октябрьском районе дояркой-четырёхтысячницей.

Звание Героя Социалистического Труда А. А. Бучневой присвоено 30 марта 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана по продаже государству продуктов земледелия и животноводства. Также награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Была делегатом XXIV съезда КПСС в 1971 году

В 1973—1978 годах была заведующей птицефермой в колхозе имени Кирова. В 1978 году вышла на пенсию.

Будучи на заслуженном отдыхе Александра Андреевна активно участвовала в общественной жизни и в воспитании молодежи.

Скончалась в феврале 1998 года.

Семья 
В 1940 году вышла замуж, родила и воспитала двух сыновей.

Награды 
За свои достижения была награждена:
 медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;
 30.03.1971 — звание Герой Социалистического Труда с золотой медалью Серп и Молот и орден Ленина «за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана по продаже государству продуктов земледелия и животноводства».

Примечания

Литература 
 Россовский В. П.,  Бучнева Александра Андреевна , Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.

Делегаты XXIV съезда КПСС
Доярки
Трактористки СССР